Faramans, Ain
 Faramans, Isère